GCO' est un sigle qui peut désigner :
 Gallia club Oran, un club de football d'Algérie ;
 '' ;
 Grande ceinture Ouest, un ancien service de train de voyageurs en France, exploité de 2004 à 2019 ;
 Grand contournement ouest de Strasbourg, autre dénomination de l'autoroute française A355.